Plus d'une confession chrétienne a un diocèse à Moosonee :
 le diocèse anglican de Moosonee ;
 le diocèse catholique de Moosonee.